Раннелс ():

Фамилия 
 Раннелс, Вёрджил-младший (более известен как Дасти Роудс; 1945—2015) — американский рестлер, член Зала славы WWE.
 Раннелс, Дастин (род. 1969) — американский рестлер.
 Раннелс, Коди (род. 1985) — американский рестлер.
 Раннелс, Терри (род. 1966) — американская женщина-рестлер, менеджер в реслинге и телеведущая.
 Раннелс, Хардин (1820—1873) — 6-й губернатор Техаса, 5-й вице-губернатор Техаса, член Демократической партии.

Топонимы 
 Раннелс — округ штата Техас в США.